Kalden steht für
 Burg Kalden, Burgruine in Bayern
 Kalden (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Kalden ist der Familienname folgender Personen:
 Freimut Kalden, deutscher Filmproduzent, Dokumentarfilmer, Kameramann und Filmeditor
 Heinrich von Kalden (vor 1175–nach 1214), Reichshofmarschall
 Joachim Robert Kalden (1937–2021), deutscher Immunologe und Rheumatologe

Siehe auch:
 Kahlden
 Calden